

Astronomia 
3103 Eger – asteroide

Geografia 
 Eger – città dell'Ungheria
 Eger – nome tedesco della città di Cheb, nella Repubblica Ceca
 Eger – nome tedesco del fiume Ohře (Germania e Repubblica Ceca)

Persone 
Günther Eger – bobbista tedesco
László Éger – calciatore ungherese
Marcel Eger – calciatore tedesco